Гаспа́ров () — армянская фамилия. Образована от армянской фамилии Гаспарян с русским окончанием -ов.

Известные носители 
 Гаспаров, Борис Михайлович (род. 1940) — российский лингвист, семиотик, литературовед, музыковед.
 Гаспаров, Михаил Леонович (1935—2005) — российский литературовед и филолог-классик.
 Гаспаров, Самвел Владимирович (1938—2020) — советский и российский кинорежиссёр.

См. также 
 Каспаров
 Гаспарян
 Каспарян